La saison 2018 de la Formula Renault Eurocup se déroule du 14 avril au 21 octobre 2018.

Écuries et pilotes 

Toutes les écuries disposent de châssis Tatuus FR2.0/13 équipés de moteurs 2 litres atmosphériques Renault ( à ) et chaussés de pneumatiques Michelin.

Calendrier

Résultats

Classements saison 2018

Championnat des pilotes 
Max Fewtrell est sacré champion après avoir remporté six des vingt courses de la saison.

Championnat des équipes 
Seules les deux meilleures voitures de chaque équipe sont éligibles pour marquer des points pour le championnat des équipes. L'équipe R-ace GP est sacré championne.

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel de la Formula Renault Eurocup

Championnat de Formule Renault
Sport automobile en 2018